Siena (stad), een stad in Italië
Siena (provincie), de provincie waarvan die stad de hoofdstad is
AC Siena, een voetbalclub uit de stad Siena
Republiek Siena, een historische staat in de regio
Siena (Dyson), een verloren gegane compositie van George Dyson.
Rauwe sienna, een pigment met een bruinachtige kleur

Personen die vernoemd zijn naar Siena
Ambrosius van Siena (1220–1286), een dominicaanse geestelijke
Bernardinus van Siena (1380–1444), een franciscaan en rooms-katholieke heilige
Catharina van Siena (1347-1380), een mystica en rooms-katholieke heilige
Guido da Siena, een 13e-eeuwse kunstschilder